

Pessoas 
 Élia Pecina — segunda esposa de Cláudio antes dele se tornar imperador romano (fl. século I)
 Élia Pulquéria — filha do imperador romano do Oriente Arcádio e co-imperatriz com seu irmão Teodósio II (m. 453)

Imperatrizes-consortes bizantinas 
 Élia Flacila — esposa de Teodósio I (m. 386)
 Élia Eudóxia — esposa de Arcádio (m. 404)
 Élia Eudócia — esposa de Teodósio II (m. 460)
 Élia Zenonis — esposa de Basilisco (m. 476)
 Élia Verina — esposa de Leão I (m. 484)
 Ino Anastácia — esposa de Tibério II Constantino (m. 593)
 Sofia (imperatriz) — esposa de Justino II

Topônimos 
 Élia Capitolina — cidade construída pelo Imperador Adriano no ano  e ocupada por uma colônia romana, no sítio das ruínas de Jerusalém

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]